Сошни́к:
 Сошник — острый наконечник, часть сельскохозяйственного инвентаря.
 Сошник — стальная пластина, препятствующая откату артиллерийского орудия.
 Сошник — непарная кость лицевого отдела черепа.

См. также 
 Сошники
 Сошка